Ю́рий Андре́ев: Андреев, Юрий Алексеевич (1945—2022) — советский и российский шашист.
 Андреев, Юрий Андреевич (1930—2009) — прозаик, литературовед, публицист.
 Андреев, Юрий Васильевич — артист духового оркестра, заслуженный артист России (1999).
 Андреев, Юрий Викторович (1937—1998) — историк-античник.
 Андреев, Юрий Иванович (1936—2018) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Андреев, Юрий Константинович (род. 1956) — советский хоккеист, советский и российский тренер.
 Андреев, Юрий Леонидович (1950/51—2014) — ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
 
 Андреев, Юрий Сергеевич (род. 1957) — советский футболист, латвийский тренер.